Tenisový turnaj ATP Movistar Open 2011 se konal ve dnech 30. ledna - 6. února v chilském Santiago de Chile venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 398 250 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  David Nalbandian (2. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo)
  Thomaz Bellucci (čtvrtfinále)
  Juan Ignacio Chela (čtvrtfinále)
  Potito Starace (semifinále)
  Tommy Robredo (vítěz)
  Fabio Fognini (semifinále)
  Santiago Giraldo (finále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Potito Starace
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=62
| RD1-score1-3=1
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Santiago Giraldo| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=7
| RD1-team3= Fabio Fognini
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Tommy Robredo
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Santiago Giraldo
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=65
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Tommy Robredo| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=7
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finále)
  Eduardo Schwank /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (vítězové)'''
  Juan Ignacio Chela /  Santiago González (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Chile Open
Sport v Chile v roce 2011
ATP World Tour 2011